Beat, títol que l'Església Catòlica dona a persones que mereixen una veneració per la santedat de la seva vida, després d'un procés de beatificació
 beat o beatus, còdex medieval manuscrit, generalment il·lustrat i escrit entre els segles X i XIII, que copia els textos dels comentaris a l'Apocalipsi del monjo Beat de Liébana
 Beat, membre de la generació beat, autors literaris i musicals d'un corrent que es donà als Estats Units els anys 1950
 Biografies:
 Beat de Liébana monjo i sant del segle VIII, autor dels Commentaria in Apocalypsim, obra de gran difusió a l'alta edat mitjana, els exemplars de la qual són coneguts com a beats
 Beat de Cerbi, sant llegendari pirinenc, venerat a l'ermita de Sant Beado (la Guingueta d'Àneu)
 Beat (bisbe d'Urgell)
 Beat de Tui, bisbe de Tui al segle VII